Nurghalijew ist der Familienname folgender Personen:

 Asat Nurghalijew (* 1986), kasachischer Fußballspieler
 Schengis Nurghalijew (* 1962), kasachischer Politiker
 Schomart Nurghalijew (1958–2014), kasachischer Kommunalpolitiker